Гейко — фамилия.

Известные носители:
 Гейко, Анна Абрамовна (1918—1984) — депутат Верховного совета СССР 2 и 3 созывов.
 Гейко, Екатерина Алексеевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Гейко, Николай Николаевич (1960—2009) — советский российский актёр и режиссёр, сценарист.
 Гейко, Юрий Васильевич (род. 1948) — российский журналист, репортёр.

См. также 
 Гейки
 Гейкинг